El término principal puede referirse:

A la cantidad comprometida en una deuda;
A PAL Airlines, una aerolínea chilena antes llamada Principal Airlines;
A Principal Charming;
A Principal Palace.
A Principal, parroquia rural de la población ecuatoriana de Cantón Chordeleg.